St. Michael’s College oder Saint Michael’s College steht für:

 St Michael’s College (Adelaide), Australien
 Saint Michael’s College (Vermont), Vermont, Vereinigte Staaten
 University of St. Michael’s College, Toronto, Kanada